Bjarezinski Rajon (vitryska: Бярэзінскі Раён, ryska: Березинский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast